У двох попередніх турнірах перемагала Кікі Бертенс, але цього року вона вирішила не брати участі.

Титул здобула Дарія Касаткіна після того, як у фіналі Маргатита Гаспарян припинила гру за рахунку 6–3, 2–1.

Уперше з часу  турніру в Окланді 1993 року сім з восьми чвертьфіналісток представляли одну країну. Також уперше в історії  WTA усі чотири півфіналістки були з Росії.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

St. Petersburg Ladies' Trophy - Singles
St. Petersburg Ladies' Trophy